«Plain Jane» — п'ятий студійний альбом канадської авторки-виконавиці Шанталь Крев'язюк. Реліз відбувся 13 жовтня 2009 року.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шанталь Крев'язюк 

Альбоми Шанталь Крев'язюк